HMAS Wollongong ist ein Schiffsname der Royal Australian Navy nach der Stadt Wollongong:
 HMAS Wollongong (J172), eine Korvette der Bathurst-Klasse (1941–1968)
 HMAS Wollongong (FCPB 206), ein Patrouillenboot der Fremantle-Klasse (1981–2006)
 HMAS Wollongong (ACPB 92), eine Patrouillenboot der Armidale-Klasse (ab 2007)

Schiffsname der Royal Australian Navy
HMAS